Klausturm werden folgende Türme genannt:

 Klausturm (Bad Hersfeld), ein Wach- und Gefängnisturm in der Kreisstadt Bad Hersfeld im Landkreises Hersfeld-Rotenburg im Nordosten von Hessen (Deutschland)
 Klausturm (Eschwege), Kulturdenkmal in der Altstadt von Eschwege im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis
 Klausturm (Lochau), ein denkmalgeschütztes Objekt und ein Rest der ursprünglich hier befindlichen Sperrwerke an der Klause zwischen der Gemeinde Lochau (früher Gericht Hofrieden) und der Stadt Bregenz auf dem Klausberg